Plaats in Indonesië
 Undaan Kidul (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Undaan Kidul (Undaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java